Александр Александрович Королёв (1909—1983) — советский горный инженер, директор комбината «Ураласбест», Герой Социалистического Труда (1971). Лауреат Сталинской премии.

Биография 
Родился а в посёлке Нижнетагильского завода Верхотурского уезда Пермской губернии (ныне — город в Свердловской области).

Окончил Свердловский горный институт (1933), горный инженер-обогатитель.

В 1932—1983 годах — конструктор, главный инженер, директор асбесто-обогатительной фабрики, управляющий трестом «Союзасбест», с 1966 года — директор комбината «Ураласбест».

Специалист в области технологии добычи и обогащения асбестовых руд. Под его руководством осуществлялось техническое перевооружение и развитие асбестовой промышленности; проектировались, строились, осваивались проектные мощности асбестообогатительных фабрик № 2, 4, 5, увеличивали объемы производства горные предприятия. Внёс вклад в проектирование, строительство и досрочное освоение мощностей асбестообогатительной фабрики № 6.

Умер 26 мая 1983 года. Похоронен в Асбесте на городском кладбище № 2.

Награды и премии 
 Герой Социалистического Труда (1971)
 два ордена Ленина (1958, 1971)
 орден Октябрьской Революции (1976)
 орден Трудового Красного Знамени (1952)
 орден Дружбы народов (1981)
 орден «Знак Почёта» (1964)
 Сталинская премия третьей степени (1951) — за усовершенствование методов обработки асбестовых руд и механизации трудоёмких процессов, обеспечивших увеличение производства асбеста
 премия Совета Министров СССР (1972) — за разработку проекта и осуществление строительства асбестообогатительной фабрики № 6 комбината «Ураласбест»
 заслуженный строитель РСФСР (1979)
 Почётный гражданин города Асбеста (1982)

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Уральского горного университета
Похороненные в Асбесте